A lyga 2015 (även känd som SMSCredit.lt A Lyga på grund av sponsring) var den 26:e säsongen av A lyga, den högsta nivån i det litauiska fotbollssystemet.

Tabeller

Poängtabell

Statistik

Skytteligan

Källor
Officiell hemsida (alyga.lt)
lietuvosfutbolas.lt
soccerway.com (A lyga)
RSSSF (Lithuania)

2015
2015 i Litauen
Fotbollssäsongen 2015